Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Macedonian :
 l', une frégate de la Royal Navy capturée et intégrée au sein de l'US Navy ;
 l', une frégate entrée en service en 1836.

Macedonian